Pokot steht für:

 Pokot (Ethnie)
 die Sprache der Pokot, siehe Pökoot
 Die Spur (Film), polnischer Film aus dem Jahr 2017 (Originaltitel Pokot)